Expresslinie, Eillinie oder Schnelllinie steht für

 eine Straßenbahn-Schnelllinie, siehe Liste von Straßenbahnen mit Schnellverkehr
 einen Schnellbus